Hersfeld ist der Name folgender Städte und Gemeinden

 die Stadt Bad Hersfeld in Hessen

Hersfeld ist der Name folgender ehemaliger und aktueller Verwaltungseinheiten
 Bezirk Hersfeld, war von 1848 bis 1851 ein Bezirk im Kurfürstentum Hessen
 Distrikt Hersfeld, war von 1807 bis 1814 eine Verwaltungseinheit im napoleonischen Königreich Westphalen
 Kanton Hersfeld, war eine Verwaltungseinheit im Distrikt Hersfeld im napoleonischen Königreich Westphalen
 Landkreis Hersfeld, war von 1821 bis 1972 (mit einer Unterbrechung 1848–1851) ein Kreis auf dem Gebiet der Provinz bzw. des Landes Hessen
 Landkreis Hersfeld-Rotenburg, seit dem 1. August 1972 ein Landkreis in Hessen

Hersfeld steht für:
 die Abtei Hersfeld
 Lampert von Hersfeld (um 1028–um 1085), Geistlicher und Geschichtsschreiber